Rosetti kan syfta på bland andra:

 Antonio Rosetti
 Constantin Rosetti
 Elena Rosetti
 Maria Rosetti
 Roberto Rosetti
 Theodor Rosetti

Se även 

 Rossetti